

Населені пункти та їхні частини
 Радлув — місто в Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Радлув — гміна в Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Радлув — гміна в Олеському повіті Опольського воєводства
 Радлув — село в гміні Завоня Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Радлув — село в гміні Радлув Олеського повіту Опольського воєводства
 Радлув — село в гміні Рашкув Островського повіту Великопольського воєводства
 Радлув — частина села Заґає-Ксьонжніцькі в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства

Примітки